Némethy József (1862–?) mérnök
 Némethy József (1875–1959) római katolikus pap, főgimnáziumi igazgató-tanár